Плеј-оф Суперлиге Србије 2021 је турнир који одлучује о победнику сезоне Суперлиге Србије у кошарци 2021.. Почетак плеј-офа заказан је за 27. и 29. маја, а завршава се 10. јуна 2021.

Квалификовани тимови

Особље и спонзорство

Разигравање за титулу (Плеј-оф рунда)

Четвртфинале 
Четвртфиналне утакмице, одиграће се 27. маја, 29. маја и 31. маја 2021. године. Црвена звезда ће због обавеза у АБА лиги играти 29. маја, 30. маја и 1. јуна 2021. године.

Извештаји са утакмица

Црвена звезда МТС — Златибор

ФМП — Борац Чачак

Мега Сокербет — Војводина

Партизан НИС — Младост Максбет

Полуфинале 
Полуфиналне утакмице, одиграће се 3. јуна, 5. јуна и 7. јуна 2021. године.

Финале 
Финалне утакмице, одиграће се 10. јуна, 12. јуна и 14. јуна 2021. године.

Види још 
Кошаркашка лига Србије
Кошаркашка лига Србије 2020/21.
Јадранска лига у кошарци 2020/21.
Друга Јадранска лига у кошарци 2020/21.

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт
 Табеле државних првенстава од сезоне 1991/1992
 Сезона 2011/12. на srbijasport.net